Ørby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørby (Gribskov Kommune) – landsby i Vejby Sogn (Gribskov Kommune)
 Ørby (Haderslev Kommune) – bebyggelse i Vonsbæk Sogn, Haderslev Kommune
 Ørby (Samsø) – bebyggelse i Tranebjerg Sogn, Samsø Kommune
 Ørby (Syddjurs Kommune) – bebyggelse i Helgenæs Sogn, Syddjurs Kommune
 Ørbyhage – bebyggelse i Vonsbæk Sogn
 Ørby Hage – areal i Vonsbæk Sogn
 Ørby Klint – klint på Mols, Syddjurs Kommune
 Ørby Station – station i Ørby (Gribskov Kommune)

nl:Ørby